Qingcheng ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

den Stadtbezirk Qingcheng (清城区) der bezirksfreien Stadt Qingyuan in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Qingcheng (Qingyuan)
den Kreis Qingcheng (庆城县) der bezirksfreien Stadt Qingyang in der chinesischen Provinz Gansu, siehe Qingcheng (Qingyang)
die Großgemeinde Qingcheng (青城镇) im Kreis Gaoqing in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Qingcheng (Gaoqing)
die Großgemeinde Qingcheng (青城镇) im Kreis Heshun in der chinesischen Provinz Shanxi, siehe Qingcheng (Heshun)
die Großgemeinde Qingcheng (庆城镇) im gleichnamigen Kreis in der chinesischen Provinz Gansu, siehe Qingcheng (Qingcheng)
die Großgemeinde Qingcheng (青城镇) im Kreis Qingshen in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Qingcheng (Qingshen)
die Großgemeinde Qingcheng (青城镇) im Kreis Yuzhong in der chinesischen Provinz Gansu, siehe Qingcheng (Yuzhong)
das Qingcheng-Gebirge (青城山) in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Qingcheng Shan